Philipp Hofmann, né le  à Arnsberg, est un footballeur allemand qui évolue au poste d'attaquant à VfL Bochum.

Biographie

Statistiques 
Le tableau ci-dessous retrace la carrière de Philipp Hofmann depuis ses débuts :

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du SC Paderborn 07
Joueur du FC Ingolstadt 04
Joueur du FC Kaiserslautern
Joueur du Brentford FC
Joueur du SpVgg Greuther Fürth
Joueur de l'Eintracht Brunswick
Joueur du Karlsruher SC
Joueur du VfL Bochum
Naissance en mars 1993
Naissance à Arnsberg